Perlhefter ist der Familienname folgender Personen:

 Beer Perlhefter (* um 1650; † nach 1713), jüdischer Gelehrter und Rabbiner
 Bella Perlhefter (Bella bat R. Jakob Perlhefter; * um 1650, † 1709), jüdischer Schriftstellerin, professionelle Briefschreiberin und Musiklehrerin